Финал Кубка Германии по футболу 2016/2017 стал 74-м в истории турнира. Матч состоялся 27 мая 2017 года между франкфуртским «Айнтрахтом» и дортмундской «Боруссии». Финал был сыгран перед 70 000 зрителей на «Олимпиаштадионе» в Берлине. Матч завершился победой «Боруссии» со счётом 2:1. Победитель национального кубка автоматически попадал в групповую стадию Лиги Европы 2017/2018, но поскольку «шмели» уже квалифицировались в групповую стадию Лигу чемпионов 2017/2018 благодаря 3-у месту в Бундеслиге, место в групповом этапе досталось команде, занявшей 6-е место, берлинской «Герте», а место в третьем квалификационном раунде досталось команде, занявшей седьмое место, «Фрайбургу».

Путь к финалу

Финал 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте kicker.de 
 Отчёт о матче на сайте WorldFootball.net
 Отчёт о матче на сайте Fussballdaten.de 

2017
Германия
Матчи ФК «Боруссия» Дортмунд
Матчи ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
События 27 мая
Май 2017 года
Спорт в Германии в 2017 году
Спортивные соревнования в Берлине